Выключение - процесс обратный включению, перевод системы из рабочего в нерабочее состояние
 Выключение гена
 Выключение вычислительной системы